John Armstrong kan syfta på bland andra:

* John Armstrong (1709–1779), skotsk läkare och poet
 John Armstrong den äldre (1717–1795), amerikansk ingenjör, general och politiker
 John Armstrong den yngre (1758–1843), amerikansk officer och politiker